Bucheck heißen folgende geographische Objekte:

 Bucheck (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bucheck (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Bucheck (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bucheck (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Bucheck (Gemeinde Langschlag), Ortsteil von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Bucheck (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft in der Gemeinde Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Berge:
 Bucheck (Oberösterreichische Voralpen), ca. 820 m, bei Effertsberg im Kremstal, Oberösterreich
 Bucheck (Mühlviertel), 776 m, bei Bad Leonfelden im Mühlviertel, Oberösterreich
 Bucheck (Ybbstaler Alpen), ca. 1440 m, bei Mariazell, Steiermark 

Siehe auch:
 Buchegg